Hausschild steht für:

 Hausschild (Beschilderung), eine alte Beschilderung (auch Hausmarke)

Hausschild ist der Familienname folgender Personen:

 Sonnhilde Hausschild (1935–2007), deutsche Skilangläuferin

Siehe auch:
 Hauschild